Nogometni klub "Jedinstvo" (NK Jedinstvo; Jedinstvo Benkovac; Jedinstvo) je bio nogometni klub iz Benkovca, Zadarska županija, Republika Hrvatska.

O klubu  
NK "Jedinstvo" je osnovan 1975. godine. Za klub su pretežno igrali pripadnici Jugoslavenaske narodne armije (JNA) te civilne osobe koje su bile zaposlene u JNA u njezinim vojarnama na području Benkovca. Klub je uglavnom nastupao u ligaškim natjecanjima koje je organizirao "Nogometni savez općine Zadar" ("Prvenstvo NSO Zadar", "Općinska liga Zadar"), te u "Dalmatinskoj ligi - Sjeverna skupina" (ranije "Međuopćinska nogometna liga Zadar-Šibenik").  
Klub se gasi početkom 1990.-ih godina.

Uspjesi 
 općinska liga Zadar-Benkovac-Biograd
 prvak: 1982./83.

Pregled po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 HNK Velebit Benkovac 
 Benkovac

Vanjske poveznice

Izvori 
 Drago Marić: 100 godina nogometa u zadarskom kraju, Zadar, 1995.,  
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 132   
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 127-128 
 

Nogometni klubovi u Zadarskoj županiji
Bivši hrvatski nogometni klubovi
Šport u Benkovcu